Minkel ist 

 der Name eines deutschen Politikers, siehe Klaus Minkel
 ein Volumenmaß, siehe Minkel  (Einheit)
 ein Dorf in Neuss (Nordrhein-Westfalen), siehe Holzheim (Neuss)